Triem ist der Familienname folgender Personen:

 Dora Triem (1897–1973), deutsche Politikerin
 Ludwig Triem (1921–1988), deutscher Politiker